Swap ( für tauschen) steht für:

in der Wirtschaft:
 Swap (Wirtschaft), eine Tauschvereinbarung zwischen zwei Akteuren
 Nacherfüllung, Austausch von mangelhafter Ware

in der Informatik:
 Swapping, Aus- bzw. Umlagern von Speicherinhalten
 Dreieckstausch, Vertauschen zweier Variablen